Бинген:

 Бинген (Зигмаринген) — коммуна в Германии.
 Бинген-на-Рейне — город в Германии.